

Річниці

Річниці заснування, утворення

Річниці від дня народження

Події

З'явилися

Видання

Зникли

Особи

Народилися 
 1 січня — український футболіст Ігор Семенина
 7 лютого — український футболіст Ярослав Сворак
 20 червня — українська шахістка Ольга Бабій (дівоче — Калініна)

Померли

Призначено, звільнено

Див. також 
 1989 у Тернопільській області

Примітки

Джерела

Посилання